Bonanza Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Bonanza Lake (Idaho), im Power County
 Bonanza Lake (Minnesota), im Lake County